Прикриття — укриття, захисне місце, схованка. || чого. Те, що робить непомітним, невидним що-небудь.
  — діяльність підрозділів спецслужб та силових структур (під прикриттям).
 Прикриття — військова частина, підрозділ, група, призначені для захисту кого-, чого-небудь у бою.
 Прикриття — дії підрозділу (військового наряду) щодо створення умов успішного виконання завдання іншими підрозділами (військовими нарядами). Залежно від умов і засобів, що застосовуються, прикриття включає підтримку вогнем, застосування спеціальної техніки, спеціальних засобів, стримування агресивного натовпу, інші активні дії.

Склад підрозділів прикриття, які забезпечують виконання військової операціх, а також вихід з бою і бойову охорону, — визначає командир підрозділу.

Примітки